Гран-при Бразилии 1977 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1977 года. Автогонки прошли 23 января 1977 года на трассе  Интерлагос.

На старте Карлус Пасе допустил незамеченый судьями фальстарт, благодаря чему сразу вышел в лидеры гонки. На седьмом круге его обошёл Хант, который, в свою очередь, на 23-м круге пропустил вперед Ройтемана. На 33-м круге Хант и Пасе столкнулись, бразилец сошёл, а британец до конца гонки испытывал проблемы с управлением машины, что позволило одержать победу Карлосу Ройтеману.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-6 Карлус Пасе

7-22 Джеймс Хант

23-40 Карлос Ройтеман

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии